Дохо́дный дом Солодо́вникова (Лебя́жий переу́лок) — здание в Москве, внутри Садового и Бульварного колец, по адресу улица Лебяжий переулок, дом № 1/9с9. Также существует его название Дом с майоликами.

История 
 Лебяжий переулок, дом № 1 — Доходный дом Г. Г. Солодовникова(Лебяжий переулок) — 1913 год, архитектор С. М. Гончаров.
 До 1780-х годов квартал, в котором теперь расположен дом в Лебяжьем переулке, оставался за потомками Зотова и Головина. С конца XVIII века владельцы часто менялись и все время перестраивали усадьбу, главный дом которой и теперь стоит по адресу Кремлёвская набережная, дом 1/9.
  В 1868 году благородное имение приобрёл губернский секретарь Михаил Андреевич Попов и устроил здесь водочный завод.
  Владение интенсивно застраивалось — ставились корпуса по Лебяжьему переулку, по направлению к Неглинной улице. Характер застройки понятен — склады, производство.
 После смерти хозяина фабрики производством некоторое время ведала его вдова, а в 1878 году оно перешло к потомственным гражданам Протопоповым, учредившим «Товарищество водочного завода преемников вдовы Поповой».
 «Товарищество» просуществовало на Кремлёвской набережной до 1908 года.
 В 1911 году усадьбу приобрёл Петр Гаврилович Солодовников, сын известного промышленника и содержателя театра на Большой Дмитровке Г. Г. Солодовникова.
 По заказу Петра Гавриловича в 1912 году архитектор С. М. Гончаров перестроил складские помещения в западной части владения (со стороны Ленивки) и по Лебяжьему переулку. Там разместились театр миниатюр на 520 мест и «Электротеатр», то есть «синематограф» на 280 мест.
 Со двора к ним было пристроено помещение для фойе, а перестроенное здание по Кремлёвской набережной использовалось как вход в театр и для театральных касс.
 Помимо зданий театра перестройке подверглись также и расположенное рядом двухэтажное здание по Лебяжьему переулку, незадолго до того горевшее.
 В 1912 году всё тем же архитектором С. М. Гончаровым был построен трёхэтажный доходный дом;
 в 1913 году дом «подрос»ший на один этаж.
 Дом с пяти- и шестикомнатными квартирами был оборудован лифтами.

Использование 
 По окончании строительства в здании размещался доходный дом, построенный по заказу Г. Г. Солодовникова.
 В здании нынче расположен хостел «Кремлёвский».

Перспективы

Архитектура 
Получившаяся постройка была, в общем-то, совершенно заурядной, но её выделяли замечательные керамические панно под самой её кровлей, давшие дому название «дом с майоликой».

С улицы видны (трудноразличимые) подписи под былинно-батальными сценами; это цитаты из баллады А. К. Толстого «Боривой»: 

Всего на доме размещены пять панно: 

По обеим сторонам центрального панно в соседних аттиках расположены ещё две картины с изображением батальной сцены.

Подлинное авторство панно со стихотворными строками не установлено. Предположительно, это Врубель.

Интересные факты 
 На 2019 год здание числится по адресу Кремлёвская набережная, дом № 1/9с9 .
 В коммунальной квартире этого дома 6 сентября 1923 года  родился Александр Петрович Межиров.
 В этом доме дважды (осенью 1913 и весною 1917 гг.) жил Борис Леонидович Пастернак:

Примечания

Литература 
 «Москва: Архитектурный путеводитель» / И. Л. Бусева-Давыдова, [[М. В. Нащокина]], М. И. Астафьева-Длугач. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 77.

Ссылки 
 Лебяжий пер., 1
 Дом с майоликами // Лебяжий пер., д. 6/1
 Дом с майоликами // Достопримечательность
 Лебяжий переулок, д. 6/1. // Дом с майоликами

Солодовникова
Здания и сооружения, построенные в 1913 году в Москве